

Persone
 Alfred Mortier, nato Alfred Mortje (1865-1937) – giornalista, drammaturgo e traduttore francese
 Barthélemy Charles Joseph du Mortier o Dumortier (1797-1878) – botanico, naturalista e politico belga
 David Mortier Eduard Fraenkel (1888-1970) – filologo classico tedesco
 Édouard Adolphe Casimir Joseph Mortier, duca di Treviso (1768-1835) – generale francese
 Erwin Mortier (1965) – scrittore e opinionista belga di lingua olandese
 Henri Mortier (1843-1894) – operaio francese
 Pierre Mortier, citato anche come Pieter Mortier (1661-1711) – disegnatore olandese
 Simone Mortier (1964) – triatleta tedesca

Altro
 Governo Mortier – governo francese (1834-1835)